Безречный — название населённых пунктов в России:
 Безречный — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Безречный — посёлок в составе города Берёзовский Свердловской области.
 Безречный — посёлок в Майнском районе Ульяновской области.